Gunnerus ist der Familienname von:

 Johan Ernst Gunnerus (1718–1773), norwegischer Bischof, Botaniker, Ornithologe, Mykologe und Zoologe

Gunnerus steht für:

 Gunnerus (Schiff), norwegisches Forschungsschiff
 Gunnerus-Bank, marine Bank im Südlichen Ozean vor der Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika
 Gunnerus Ridge, Tiefseerücken im Südlichen Ozean vor der Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika